Юго-восток штата Пиауи () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входящий в штат Пиауи. Население составляет 519 395 человек (на 2010 год). Площадь — 46 171,265 км². Плотность населения — 11,25 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 950 530 814,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1929,18 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят три микрорегиона:
 Алту-Медиу-Канинде
 Пикус
 Пиу-IX

Пиауи
Мезорегионы Бразилии